Гризе, Жерар (фр. Gérard Grisey; 16 июня 1946, Бельфор — 11 ноября 1998, Париж) — французский композитор.
 Гризе, Жюль (фр. Jules Griset; 18 декабря 1854 — 21 апреля 1915) — французский предприниматель и музыкант.
 Гризе, Курт (1910—1993) — немецкий офицер, гауптштурмфюрер СС, состоявший в айнзацгруппе A, осуществлявшей массовые убийства на оккупированных советских территориях.